

Топоніми 
Хімі (Ехіме)
Хімі (Тояма)

Персоналії 
Хімі — японський актор.